Lew Brown (1893-1958) – paroliere e compositore musicale
Lew Brown (1858-1889) – giocatore di baseball statunitense
Lew Brown (n. 1925) – attore statunitense